Lies Lubbermans (Engels: Alice Longbottom) is een personage uit de Harry Potterboekenreeks geschreven door J.K. Rowling. Ze is de echtgenote van Frank Lubbermans. Ze hebben een zoon, Marcel. Hij zit op Zweinstein en is een klas- en Afdelingsgenoot van Harry Potter.

Lies Lubbermans en haar man waren Schouwers. Tijdens de Eerste Tovenaarsoorlog heeft Bellatrix van Detta hen dusdanig gemarteld door de Cruciatus-vloek op hen uit te voeren dat ze krankzinnig zijn geworden. Ze verblijven permanent in het St. Holisto's Hospitaal voor Magische Ziektes en Zwaktes. Hun zoon Marcel wordt opgevoed door zijn oma van vaders kant.
In een interview stelt J.K. Rowling dat Lies St. Holisto´s nooit zal verlaten.

Er is weinig bekend over Lies Lubbermans. Het is aan te nemen dat zij uit een volbloed tovenaarsfamilie komt aangezien Marcel "volbloed" genoemd wordt.

Lubbermans familie

Referenties 

Personage uit Harry Potter